Sohemus d'Armènia, rei d'Armènia (140 /144 -163 /197)
 Sohemus de Sofene, (segle I dC), rei d'Armènia Sofene
 Sohemus d'Iturea, rei d'Iturea